Het BDO Lakeside World Darts Championship 2018 was de eenveertigste editie van het World Darts Championship dat georganiseerd wordt door de British Darts Organisation. Het toernooi begon op 6 januari 2018 en eindigde op 14 januari 2018. Het toernooi werd voor de 33ste keer gehouden in Lakeside Country Club, Surrey. In Engeland werd het toernooi uitgezonden door Channel 4 en BT Sport.

Mannen

Gekwalificeerde spelers 

¹ James Hurrell trok zich terug vanwege ziekte en werd vervangen door de hoogst gerankte speler die zich niet wist te kwalificeren. Dit was Richie Edward uit Wales.
² Krzysztof Ratajski had zich automatisch geplaatst door het winnen van de Winmau World Masters. Hij gaf de voorkeur een kwalificatie toernooi voor de PDC World Darts Championship 2018. Gary Robson nam zijn plaats in.

Schema

Voorronde 
De voorrondes werden gespeeld in een best of 5 sets formaat. De winnaar plaatsten zich voor het hoofdtoernooi.

Hoofdtoernooi

Vrouwen

Gekwalificeerde speelsters 
Het deelnemersveld bij de dames bestond uit zestien speelsters. De top 8 van de BDO-ranking had een geplaatste status bij de loting.

Schema 

World Professional Darts Championship
Darts in 2018